Портильо () — многозначное слово

Географические объекты 
 Портильо (Испания)
 Портильо (Чили)
 Портильо-де-Сория
 Портильо-де-Толедо
 Ла-Педраха-де-Портильо
 Коронель-Портильо

Персоналии 
В испаноязычных странах Портильо — достаточно распространённая фамилия кастильского происхождения.
 Портильо, Альваро дель (1914—1994) — руководитель Опус Деи (1975—1994).
 Портильо Кабрера, Альфонсо (род. 1951) — президент Гватемалы (2000—2004).
 Портильо, Бланка (род. 1963) — испанская актриса.
 Портильо, Мигель Альфредо (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Портильо, Франсиско (род. 1990) — испанский футболист.
 Портильо, Хавьер (род. 1982) — испанский футболист, известный по выступлениям за мадридский «Реал».
 Портильо, Хавьер Арнальдо (род. 1981) — гондурасский футболист, вингер клуба «Олимпия» и сборной Гондураса.

 Гальдеано Портильо, Хесус (1932—2017) — испанский шоссейный велогонщик.
 Гомес Портильо, Густаво (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Гонсалес Портильо, Сантьяго (1818—1887) — гватемальский политик, президент Сальвадора.
 Лопес Портильо, Хосе (1920—2004) — президент Мексики (1976—1982).
 Манчон Портильо, Беатрис (род. 1976) — испанская гребчиха-байдарочница.
 Перес Портильо, Франко Марсело (род. 2001) — уругвайский футболист.
 Рамос Портильо, Фабиола (род. 1977) — венесуэльская настольная теннисистка.
 Родригес Портильо, Джонатан (род. 1993) — уругвайский футболист.
 Родригес Портильо, Яир (род. 1992) — мексиканский боец смешанного стиля.
 Ругамас Портильо, Хосе Луис (род. 1953) — сальвадорский футболист.
 Сория Портильо, Маурисио (род. 1966) — боливийский футболист и тренер.
 Хеанин Портильо, Педро (род. 1993) — панамский футболист.

См. также 
 Портилло, Майкл